Wolfgang hace referencia a varios artículos:

San Wolfgang (siglo X): monje benedictino
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): músico compositor austríaco.
Wolfgang Becker (1954-): director de cine alemán.
Wolfgang Flür (1947-): músico alemán, miembro del grupo de electrónica Kraftwerk desde 1975 a 1987.
Wolfgang Haken (1928-): matemático alemán.
Wolfgang Köhler (1887-1967): psicólogo estadounidense de origen estonio.
Wolfgang Larrazábal (1911-2003): vicealmirante y 39.º presidente de Venezuela.
Wolfgang Windgassen (1914-1974): tenor alemán.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): poeta, novelista y dramaturgo alemán.